Il doppio del torneo di tennis Taranto Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Irina Spîrlea e Noëlle van Lottum che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Isabelle Demongeot 6–3, 2–6, 6–1.

Teste di serie 

 Laurence Courtois /  Silvia Farina (primo turno)
 Miriam Oremans /  Brenda Schultz (semifinali)

 Kristie Boogert /  Nicole Jagerman (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Isabelle Demongeot (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1994